Wieshof ist ein Ortsname

 in Deutschland
 Wieshof (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Wieshof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wieshof (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Wieshof (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Wieshof (Kollnburg, Allersdorf), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg in der Gemarkung Allersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Wieshof (Kollnburg, Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg in der Gemarkung Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Wieshof (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wieshof (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Wieshof (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Wieshof (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Wieshof (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Wieshof (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern

 in Österreich
 Wieshof (Gemeinde Sankt Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Wieshof (Gemeinde Gramastetten), Ortschaft der Gemeinde Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Wieshof (Gemeinde Krenglbach), Ortschaft der Gemeinde Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Wieshof (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Wiesenhof (Begriffsklärung)